Breaking Point (2009) – gala wrestlingu
 Breaking Point – powieść
 Breaking Point – zespół muzyczny